Schloss Au heißen:

 Schloss Au (Hallertau) in Bayern
 Schloss Au (Wädenswil) im Kanton Zürich, Tagungszentrum der Pädagogischen Hochschule Zürich
 Schloss Au an der Traun in Oberösterreich
 Schloss Au vorm Wald, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern 

Siehe auch:
 Burg Au
 Schlossau